The Farmer's Daughter (littéralement La fille du fermier) est le titre de plusieurs films :
 The Farmer's Daughter (1910), court-métrage muet de Edwin S. Porter selon un scénario de Bannister Merwin, avec Mary Fuller
 The Farmer's Daughter (1910), muet de Lewin Fitzhamon
 The Farmer's Daughter (1912), muet d'
 The Farmer's Daughter (1913), muet avec Francis X. Bushman, Beverly Bayne, Harry Cashman
 The Farmer's Daughter (1928), muet d'Arthur Rosson, selon un scénario de Harry Brand, Lou Breslow, Garrett Graham, Henry Johnson, Gilbert Pratt et Frederica Sagor
 The Farmer's Daughter (1940), film de James Patrick Hogan avec Gertrude Michael
 The Farmer's Daughter (1947), film de Henry C. Potter
 The Farmer's Daughter (1962), téléfilm américain avec Charles Bickford et Mike Road
 The Farmer's Daughter (1963), série télévisée diffusée en 1963-1966, pour 101 épisodes de 30 minutes chacun, avec William Windom, Inger Stevens et Cathleen Nesbitt
 The Farmer's Daughter (1983), film américain

Titres proches
The Farmer's Other Daughter (1965), réalisé par John Hayes
The Farmer's Daughters (1913), court-métrage muet de Lloyd Lonergan
Only a Farmer's Daughter (1914), court-métrage muet de Fred Richard Jones